Fernand Jacquemotte, Belgisch politicus
 Joseph Jacquemotte, Belgisch redacteur, syndicalist en politicus